Zkratka MSG má více významů:

 Madison Square Garden – multifunkční velkokapacitní hala na 7. avenue v centru Manhattanu v New Yorku
 Meteosat Second Generation – druhá generace satelitů METEOSAT
 Missourská státní garda 
 Michael Schenker Group – hard rocková skupina Michaela Schenkera
 glutaman sodný (angl. monosodium glutamate) – potravinářská přídatná látka